Newark Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Newark Township (Iowa)
 Newark Township (Kansas)
 Newark Township (Michigan)
 Newark Township (Nebraska)
 Newark Township (Ohio)
 Newark Township (South Dakota)